Le patronyme Grovonius ou Grovanius est une latinisation du nom flamand Groven.

 Gwenaëlle Grovonius, députée fédérale belge.

Patronyme flamand